

Nom

Patronyme 

Dai (ou Daï) est un nom de famille algérien.

Prénom 

Dai est un prénom japonais (voir Dai) et un prénom chinois.

Autres 

Dai ou dâ`i peut désigner :
 Dai, une minorité ethnique de Chine ;
 Dai (période des Printemps et Automnes)
 Dai, une ancienne tribu Scythe (cf. Virgile, Lucain) ;
 Dai, une île des îles Salomon ;
 Dai, un État éphémère du nord de la Chine entre 228 et 222  ;
 Xian de Dai, une subdivision administrative de la province du Shanxi en Chine ;
 dâ`i, un missionnaire dans l'islam.
 DAI, une cryptomonnaie de type stablecoin .

Sigle 

DAI peut désigner :
 Digital Access Index, un indice créé par l'Union internationale des télécommunications ;
 défibrillateur automatique implantable, un type d'implant médical (stimulateur cardiaque) indiqué dans la prévention de la mort subite ;
 détecteur automatique d'incendie, un système basé sur des appareils de détection de fumée (détecteur optique) ou de variation de chaleur (détecteur thermique) permettant de détecter de façon précoce un incendie ;
 DAI Imagination machine, un ordinateur personnel ;
 , une méthode de prévention des attaques par usurpation ARP développée par CISCO ;
 Deutsches Archäologisches Institut (en français, Institut archéologique allemand).